Hüttstadl ist der Ortsname von

 Hüttstadl (Fichtelberg), Ortsteil der Gemeinde Fichtelberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hüttstadl (Mehlmeisel), Ortsteil der Gemeinde Mehlmeisel, Landkreis Bayreuth, Bayern